Alberic steht für:
 valencianisch: Alberic (Valencia) (kastilisch: Alberique), Gemeinde in Ribera Alta (Valencia), Provinz Valencia, Valencianische Gemeinschaft, Spanien

Albéric steht für:
 Albéric, französischer Vorname

Siehe auch:
 Alberich